Ulla Andersson est un nom pouvant désigner:

 (née en 1946), photographe et actrice suédoise
 (née en 1963), femme politique suédoise

Voir aussi

Andersson, Ulla